Вита́лий Серге́евич Лиси́цкий (; 16 апреля 1982, Светловодск, Кировоградская область, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, защитник и полузащитник.

Биография 
Воспитанник ДЮСШ г. Светловодск (тренер — Лисицкий С.) и ДЮСШ «Динамо» г. Киев (тренеры — Кащей В. И. и Лысенко А. А.).

Клубная карьера 
В начале карьеры выступал за киевские «Динамо-3» и «Динамо-2», также успел сыграть и за основную команду «Динамо». Затем играл за одесский «Черноморец», днепропетровский «Днепр» и его фарм-клуб «Днепр-2», криворожский «Кривбасс» и ужгородскую «Говерлу».

С 2014 года выступал в составе запорожского «Металлурга», был капитаном команды. 17 декабря 2015 года стало известно, что футболист разорвал контракт с клубом в связи с процессом его ликвидации.

25 февраля 2016 года подписал контракт на 2 года с «Колосом» (Ковалёвка). В апреле 2017 года, будучи профессиональным футболистом, стал президентом любительского клуба «Мелиоратор», выступающего в чемпионате Киевской области. С 2017 года — спортивный директор «Колоса»

Карьера в сборной 
За сборную Украины сыграл 5 матчей, дебютировал 14 февраля 2001 года в товарищеском матче со сборной Грузии.

Достижения 
 Вице-чемпион Европы среди юниоров (U-19): 2000
 Чемпион Украины: 1999/00
 Финалист Кубка Украины: 2001/02

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Футбольная Украина»

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Динамо-3»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Днепр-2»
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Колос» Ковалёвка